

SISO 
SISO  peut faire référence à :
 l'acronyme anglais Single Input Single Output ;
 l'acronyme anglais Simulation Interoperability Standards Organization ;